Josep Jané i Boada (Olesa de Montserrat, 29 d'abril del 1932 – Barcelona, 6 d'agost del 2007), enginyer tècnic i dramaturg amb més d'una dotzena de llibres publicats
 Josep Jané i Olivé (L'Hospitalet de Llobregat, 1913 – Els Monjos, 1959), poeta i editor català
 Josep Jané i Periu, historiador local català
 Josep Jané i Solà (Igualada, 1936), professor universitari, treballador de banca i empresari
 Josep Maria Jané i Samsó (L'Arboç), promotor cultural català

 'Josep Jané', actor del .

Referències